Арсеній Петрович Яценюк очолював два українських уряди, сформовані після Революції Гідності:

 Перший уряд Арсенія Яценюка (2014)
 Другий уряд Арсенія Яценюка (2014–2016)

Уряди України